de Munchensi ist der Familienname folgender Personen:

 Denise de Munchensi († 1304?), englische Adlige, siehe Dionisie de Anesty
 Joan de Munchensi (vor 1234–1307), englische Adlige
 Warin de Munchensi (um 1195–1255), englischer Adliger, Rebell und Soldat
 William de Munchensi (um 1235–1287), englischer Adliger und Rebell